Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute du 22 au .

Anastasia Myskina remporte le simple dames. En finale, elle bat Justine Henin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Kuznetsova et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Leipzig
Tennis en Allemagne en 2003
Tennis en septembre 2003